Jeque Salman bin Hamad bin Isa Al Jalifa (n. 21 de octubre de 1969) es el príncipe heredero de la dinastía Al Jalifa y del emirato de Baréin, fungiendo como Primer ministro de su país desde 2020 tras el fallecimiento de Jalifa bin Salman Al Jalifa. Ocupará el decimotercer lugar en la lista de emires de Baréin.

Biografía 
Es hijo de Hamad bin Isa Al Jalifa y de su esposa y prima hermana, Sabika bint Ibrahim Al Jalifa.

Es licenciado en Ciencias Políticas por la American University, Estados Unidos, en 1992 y tiene un máster en Historia y Filosofía por la Universidad de Cambridge, Inglaterra, en 1994. Habla correctamente árabe e inglés.

Fue nombrado vicepresidente del consejo de administración del Centro Bareiní de Estudios y Desarrollo (BCSR) en 1992, luego ocupó el cargo de presidente a partir de 1995. En ese mismo año, fue también nombrado subsecretario de Defensa. En 1999 fue coronado príncipe.

El príncipe heredero Salman se casó con la Jequesa Hala bint Duaij Al Jalifa, hija menor del Jeque Duaij bin Jalifa Al Jalifa, subsecretario adjunto del Ministerio de Economía y Finanzas de Baréin. La Jequesa Hala fue presidenta honoraria del Centro de Información para Mujeres y Niños, y presidenta de la Sociedad de Retraso Mental de Baréin. Hala falleció repentinamente el 9 de junio de 2018. Ambos tuvieron dos hijos y dos hijas:

Su Alteza el Jeque Isa bin Salman Al Jalifa (nacido el 7 de marzo de 1990). Casado con la Jequesa Jawahir bint Abdullah Al Khalifa el 2 de mayo de 2013.
Su Alteza el Jeque Hamad bin Isa Al Khalifa (nacido el 28 de mayo de 2014).
Su Alteza el Jeque Mohamed bin Salman Al Jalifa (nacido el 11 de noviembre de 1991). 
Su Alteza el Jeque Ahmad bin Muhammad Al Khalifa (nacido el 3 de agosto de 2018).

Su Alteza la Jequesa Fatima - Al Dana bint Salman Al Jalifa.
Su Alteza la Jequesa Al Joud bint Salman Al Jalifa.

Distinciones honoríficas 
Nacionales
  Caballero de la Orden del Jeque Isa bin Salman Al Jalifa [de primera clase].
  Caballero de la Orden de Ahmad el Conquistador [de primera clase].
  Caballero de la Orden de Baréin [de primera clase].
 Medalla de Hawar [de primera clase].
Extranjeras
  Caballero Gran Cordón de la Suprema Orden del Renacimiento (Reino Hachemita de Jordania).
  Caballero de la Orden de la Liberación [de primera clase] (Estado de Kuwait).
  Collar de la Orden de Etihad (Emiratos Árabes Unidos).

Ancestros

Referencias 

Príncipes herederos
Políticos de Baréin
Primeros ministros de Baréin
Alumnado de la American University
Bareiníes del siglo XXI
Musulmanes de Baréin